Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1936 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Alice Marble je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Helen Jacobs (finale)
 Sarah Fabyan (prvi krog)
 Alice Marble (prvakinja)
 Carolin Babcock (četrtfinale)
 Marjorie Van Ryn (tretji krog)
 Gracyn Wheeler (četrtfinale)
 Helen Pedersen (polfinale)
 Mary Greef Harris (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1936